5 miejscowości w Polsce:
 Stankowo – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Stankowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Markusy 
 Stankowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Stankowo – przysiółek w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Stankowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń